Detta är en lista över de 470 kommunerna i departementet Puy-de-Dôme i Frankrike.

 (CAC) Communauté d'agglomération Clermont Communauté, skapat 2000.
 (CCHL) Haut-Livradois' Communauté de communes

Puy-de-Dôme
Kommuner Puy-de-Dôme